Понтиан из Сполето — святой мученик из Сполето.
 Понтиан — епископ Рима с 21 июля 230 года по 28 сентября 235 года.

См. также 
 Луций Тутилий Понтиан Гентиан — древнеримский государственный деятель.
 Понтий Прокул Понтиан — римский государственный деятель и сенатор первой половины III века.
 Тит Тутилий Луперк Понтиан — древнеримский политический деятель из неименитого плебейского рода Тутилиев, ординарный консул 135 года.